El título Bent puede referirse a:

 Bent (1997), película dirigida por Sean Mathias.
 Bent (1979), obra de teatro de Martin Sherman.
 Bent, serie de TV de NBC.
 Bent, banda de Inglaterra.
 «Bent», canción de Matchbox Twenty.
 Bent, revista.

Además, es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:

 Bent, lugar designado por el censo en Nuevo México, Estados Unidos.
 Bent, condado en Colorado, Estados Unidos.
 Bent, ciudad en Irán.
 Bent, distrito en Irán.
 Bent, localidad en el municipio de Rijnwoude, Países Bajos.